El término Yo, pronombre personal en primera persona, puede también hacer referencia a:

Psicoanálisis 
 Yo, una de las tres instancias del modelo estructural de la psicología humana descrita por Sigmund Freud.

Literatura
 Yo y tú, libro de Martin Buber (1923).
 Yo, Julia, libro de Santiago Posteguillo (2018).
 Yo, puta. Hablan las prostitutas, libro de Isabel Pisano (2001).
 Yo, robot, libro de relatos de Isaac Asimov (1950).
 Yo soy Malala, libro autobiográfico de Malala Yousafzai (2013).
 Yo terrorista, libro de Isabel Pisano (2004). 

Cine
 Yo, puta, película española de 2004, dirigida por María Lidón.

Música 
 Yo, álbum de estudio de la cantante rumana Inna.
 Yo, canción de la banda de hardcore melódico Shaila.
 Yo (Excuse Me Miss), sencillo del cantante estadounidense Chris Brown.

Otros usos 
 Yo, slang del idioma inglés (principalmente inglés americano).
 Ё, letra del alfabeto cirílico.